Lista tenisistek, które od momentu wprowadzenia rankingu WTA (3 listopada 1975) osiągnęły w nim pierwsze miejsce.

Liderki rankingu chronologicznie 

Stan na 20 marca 2023.

Liderki rankingu według liczby tygodni 
Stan na 20 marca 2023.

Liderki rankingu na koniec roku

Liderki rankingu bez tytułu wielkoszlemowego

Najmłodsze i najstarsze liderki rankingu 
Stan na 30 stycznia 2023.

Najmłodsze liderki rankingu WTA

Najstarsze liderki rankingu WTA

Najdłuższa przerwa w byciu liderką rankingu WTA

Zobacz też 
 Liderki rankingu tenisistek od 1883 roku
 Liderzy rankingu ATP
 Liderzy rankingu ATP deblistów
 Liderki rankingu WTA deblistek
 Wiceliderki rankingu WTA
 Wiceliderki rankingu WTA deblistek
 Liderki rankingu WTA singlistek i deblistek

Przypisy

Bibliografia 
 WTA Tour Media Guide

Linki zewnętrzne 
 WTA Singles Rankings 

Tenis kobiet
Listy sportowe
Rankingi sportowe